Contea di Mineral o Mineral County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
Contea di Mineral – Colorado
Contea di Mineral – Montana
Contea di Mineral – Nevada
Contea di Mineral – Virginia Occidentale